
Termin -{GGA}- ima više značenja.

 Genetički kod za glicin
 GGA1, ljudski gen